Keith [ˈkiːθ] — чоловіче ім'я та прізвище шотландського походження. В українській абетці ім'я транскрибується як Кіт, прізвище частіше як Кейт. Аналогічною є транскрипція й іншими кириличними алфавітами.

 Прізвище
 Елфінстон, Джордж, 1-й віконт Кейт
 
 

 Ім'я
 Кіт Джарретт (1945) — американський музикант-виконавець (фортепіано та інші клавішні, сопрано-саксофон, ударні) та композитор.
 Девід Кіт Лінч (1946) — американський кінорежисер.
 Кіт Ґеддес  (1948) — канадський вчений у галузі комп'ютерної алгебри.
 Кіт Урбан  (1967) — австралійський кантрі-співак, композитор і гітарист

 Тропічні циклони, урагани, тайфуни
 , 2000
 Тайфун Кейт (1997)
 Тропічний циклон Кіт (1988)

Імена
Чоловічі імена
Шотландські імена